Купинский - фамилия:

 Купинский, Калиник Михайлович (1888—1960) — советский музыкант, барабанщик.
 Купинский, Михаил Станиславович (1829—1891) — инженер-архитектор.
 Купинский, Пётр Станиславович (1838—1923) — инженер-архитектор.

См. также  
 Купинский район
 Купянск